Università statale di Pskov
 Università pedagogica statale di Pskov "S. M. Kirov"